Bernburger bezeichnet
einen Angehörigen der Burgergemeinde Bern (Stadt Bern), Schweiz
einen Einwohner der Stadt Bernburg (Saale) in Sachsen-Anhalt, Deutschland
eine Rebsorte, die aus der Gegend um Bernburg (Saale) stammt und meist privat angebaut wird, siehe Blauer Bernburger (Rebsorte)
die Bernburger Gruppe oder Bernburger Kultur, eine spätneolithische Kultur, siehe Walternienburg-Bernburger Kultur

Siehe auch:
Bernburg (Begriffsklärung)